Rund um die Liebe  steht für:

 Rund um die Liebe (Operette), Operette von Oscar Straus (Komponist) (1914) 
 Rund um die Liebe (1929), deutscher Stummfilm von Oskar Kalbus 
 Rund um die Liebe (1993), deutscher Film von Ueli Mamin